Campanha (Minas Gerais) — município de Minas Gerais, Brasil
 Guerra (campanha militar)
 Mesorregião do Sudoeste Rio-Grandense — também chamada de campanha no Rio Grande do Sul.
 Campanha publicitária — série de mensagens de propaganda; conjunto de ações cujo objetivo é anunciar e promover produtos, eventos ou ideias
 Campanha eleitoral — série de ações que têm por objetivo obter votos para um determinado candidato a um cargo político

 Campagna (desambiguação)

Desambiguações de topônimos